A Copa da França de Futebol de 1988-89 foi uma competição realizada na França, contando como a 59ª edição da história. Teve como campeão o Olympique de Marseille, que derrotou o Lyon na final por 2 a 0.

Fases finais 
Abaixo está o esquema das fases finais da competição, que teve diversas outras fases anteriores. As semifinais e a final foram disputadas em partida única.

Final

Ligações externas 
 

Copa da França de Futebol
1975 no futebol
1976 no futebol